Aberranta är ett släkte av ringmaskar. Aberranta ingår i familjen Aberrantidae. 

Aberranta är enda släktet i familjen Aberrantidae.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Aberranta